Traversa puede referirse a:

El instrumento musical flauta traversa.
 Federico Traversa, escritor.
 Oscar Traversa, semiólogo.